

Wydarzenia 

 koniec pierwszej wojny samnickiej między Rzymianami a Samnitami

Urodzili się 
 Epikur, filozof grecki